

Niemcy 
 Bärenstein – dzielnica miasta Altenberg
 Bärenstein – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Erzgebirgskreis
 Bärenstein – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Erzgebirgskreis